Иван Станчев може да се отнася за:
 Иван Станчев (капитан)
 Иван Станчев (астролог) – известен български астролог и медийна личност
 Иван Станчев (полицай)
 Иван Станчев (национален състезател по колоездене)
 Иван Станчев (офицер) – български офицер, полковник